

Wydarzenia 

 Afryka
 cesarstwo wschodniorzymskie zdławiło powstanie Berberów
 Europa
 najazd Słowian na Bałkany
 Ida został pierwszym królem Bernicji

Zmarli 
 Święta Scholastyka

547